Osoby o tym nazwisku:
 Sierafim Kołpakow – radziecki metalurg i polityk, minister
 Włas Kołpakow – radziecki polityk i działacz partyjny